Новак Ђоковић је био четвороструки бранилац титуле, али је изгубио од Ендија Марија у финалу са 3:6, 4:6. Мари је био први носилац на турниру, по први пут у каријери. Победом у финалу успео је да обезбеди прво место на АТП листи на крају године. Ово је први пут још од Лисабона 2000. године да финални меч завршног турнира одлучује светског броја 1 на крају године.

Роџер Федерер, који је сезону завршио након Вимблдона, није се квалификовао за завршни турнир по први пут још од 2001. Такође је пао на 16. место АТП листе чиме је прекинуо низ од 734 узастопне недеље у топ 10.

Рафаел Надал се квалификовао за турнир, али је раније завршио сезону због повреде ручног зглоба.

Гаел Монфис, Доминик Тим и Давид Гофен (као замена за повређеног Монфиса) су дебитовали на турниру.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Џон Макенро 

</center>

Иван Лендл 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2016.